Queen Anne peut faire référence à :
 Comté de Queen Anne, un comté de l'État du Maryland aux États-Unis
 Queen Anne (Maryland), une ville du Maryland aux États-Unis
 Queen Anne (Seattle), un quartier de Seattle
 Style Queen Anne, un style architectural